Andrea Maietti – scrittore e giornalista italiano
 Lidio Maietti – calciatore italiano
 Massimo Maietti – semiologo italiano